Janzen kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel H. Janzen
 Peter Janzen

Robotskapade auktorsförkortningar